Бестерек (от ) — название населённых пунктов в Казахстане:

 Бестерек — село в Уланском районе Восточно-Казахстанской области.
 Бестерек — село в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области.

См. также 
 Бестерек (петроглифы)